Athyrium flexile  — вид папоротников из рода  семейства .

Ареал и среда обитания 

Данный папоротник является эндемиком Шотландии, найден всего в четырёх местах Северо-Шотландского нагорья. Обычно встречается на различных возвышенностях выше 750 метров и растёт на осыпях из таких пород, как кварцит и гранит.

Данный вид достаточно морозоустойчив, снежный покров защищает его от мороза.

Систематика 

Некоторые учёные полагают, что Athyrium flexile не отдельный вид, а разновидность  — . 

Считается уязвимым их-за ограниченного ареала, так как более чем 75 % популяции находится в горах .

Примечания 

Кочедыжниковые
Флора Европы
Эндемики Шотландии